Resultats de la lliga de Segona categoria del Campionat de Catalunya de futbol 1932-1933.

Sistema de competició 
La Segona categoria preferent segueix aquesta temporada amb dos grups de 8 equips cadascun, però amb la variant de formar una fase final amb els quatre primers de cada grup, d'on els cinc primers accediran a la lligueta de promoció. Així mateix, el campió de la fase final és aclamat campió de Catalunya de Segona categoria.

Classificació

Resultats 

Grup Llobregat

Grup Vallès

Fase final

Classificació

Resultats 

Nota
 Jornades 6 i 8: per incompareixença de l'Horta, els punts foren assignats als equips locals, Granollers i Manresa.

Torneig de promoció

Classificació

Resultats 

Nota
 Jornada 9: el partit Manresa-Sants va acabar 3 a 2 però la Federació decretà com a resultat final un empat a dos, i sancionà el Manresa amb un punt menys a la classificació.

Referències

Bibliografia 
 Hemeroteca La Vanguardia
 Hemeroteca Mundo Deportivo 

Temporades del Campionat de Catalunya de futbol
Competicions esportives del 1932 a Catalunya
Competicions esportives del 1933 a Catalunya